Pipistrellus creticus (нетопир критський) — вид рукокрилих ссавців з родини лиликових (Vespertilionidae).

Морфологічна характеристика 
Це невеликий кажан, що належить до комплексу Pipistrellus pipistrellus. Довжина черепа P. creticus дуже мала (11.5–12.0 мм). Коронки верхніх іклів відносно довгі й вузькі. Моляри абсолютно і відносно дуже великі.

Середовище проживання 
Ендемік Криту.

Кладограма 
Кладограма за Бенда та ін. (2014):

Примітки 

creticus
Ссавці Криту
Тварини, описані 2009